

Localidades 

 Ferndale (Califórnia)
 Ferndale (Flórida)
 Ferndale (Maryland)
 Ferndale (Michigan)
 Ferndale (Pensilvânia)
 Ferndale (Washington)

Ou ainda:
Fairview-Ferndale

Desambiguações de topônimos